Наталия Арсеньевна Киндинова (род. 16 января 1939, Москва) — советская актриса театра и кино, театральный педагог, заслуженная артистка РСФСР (1980).

Биография 
Наталия Киндинова родилась 16 января 1939 года. Родители были родом из Михайловского района Рязанской области. Отец в 18-летнем возрасте приехал в Москву, всю жизнь работал ретушёром. Мать была домохозяйкой, занималась воспитанием троих детей – Евгения, Льва и Натальи. Наталия Киндинова занималась в театральном кружке. В 1960 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1960-е годы играла в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. В 1980-е годы была актрисой Московского ТЮЗа. С 1995 года преподаёт в ВТУ им. Щепкина. В настоящее время — доцент кафедры мастерства актёра.

Семья 
 Младший брат — нар. артист РСФСР Евгений Арсеньевич Киндинов (род. 1945).
 Муж — нар. артист РСФСР Павел Осипович Хомский (1925—2016).
 Дети — Наталья Павловна Хомская (род. 1959), Екатерина Павловна Громова (род. 1966), Любовь Павловна Хомская (род. 1975).

Театральные работы

Дипломные спектакли ВТУ им. Щепкина 
 1998 — «О женщинах» (по рассказам А. П. Чехова) 
 2002 — «Вор в раю» (Э. де Филиппо) 
 2005 — «Годы странствий» (А. Арбузов)
 2008 — «Ящерица» (А. Володин) 
 2010 — «В день свадьбы» (В. Розов)

Фильмография 
  — Карьера Димы Горина — эпизод 
  — Пойдём в кино? — Клавдия Емельяновна Филимонова 
  — Возвращение Мухтара (3-я серия, Ограбление по…) — мама Дуваловой

Дублирование 
 1967 — Спиди-гонщик (аниме-сериал, Япония)
1985 — Роботек (аниме-сериал, Япония)

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Щепки. Наталия Арсеньевна Киндинова. 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Педагоги Театрального училища им. М. Щепкина